Элизабет Миллисент Сазерленд, 24-я графиня Сазерленд (анг. Elizabeth Millicent Sutherland-Leveson-Gower; 30 марта 1921 года, Челси, Лондон, Англия — 9 декабря 2019 года, Лондон, Англия) — шотландская аристократка и глава клана Сазерленд, с 1963 года графиня Сазерленд.

Биография 
Элизабет родилась 30 марта 1921 года в Лондоне. Она была единственным ребёнком лорда Аластера Сазерленда-Левесона-Гауэра (1890—1921), который был младшим сыном Кромарти Сазерленда-Левесона-Гауэра, 4-й герцог Сазерленд, и Элизабет Элен Гарднер Демарест (1892—1931).

Её отец умер 28 апреля 1921 года от малярии во время экспедиции в Родезию. Мать вышла замуж за русского барона Георга фон дер Остен-Дризена в 1931 году, но умерла через три месяца после свадьбы. Элизабет взял под опеку её дядя Джордж Сазерленд-Левесон-Гауэр, 5-й герцог Сазерленд.

После смерти её дяди, 1 февраля 1963 года, у которого не было детей, она оказалась ближайшим его родственником. Элизабет унаследовала всё его состояние: поместья в Сазерленд, замок Данробин, а также дворянский титул графа Сазерленд и стала 24-й графине Сазерленд, была признана главой клана Сазерленд.

9 декабря 2019 года она умерла в своём лондонском доме, где жила последние годы со своей дочерью Аннабель.

Семья 
5 января 1946 года Элизабет Миллисент вышла замуж за Чарльза Янсона (1917—2006), который умер в 2006 году. У них родились четверо детей:

 Аластер Чарльз Сент-Клэр Сазерленд, 25-й граф Сазерленд (род. 7 января 1947), дважды женат, четверо детей
 Достопочтенный Мартин Дирман Сазерленд (род. 7 января 1947), женат, пять сыновей
 Леди Аннабель Элизабет Элен Сазерленд (род. 16 мая 1952), замужем, один сын
 Достопочтенный Мэтью Питер Демарест Сазерленд (8 апреля 1955 — 5 декабря 1969).

Примечание 

24